Viloria peut faire référence à :

Patronyme 
Viloria est un nom de famille notamment porté par :
 Brian Viloria (1980-), boxeur américain ;
 Hida Viloria (1968-), personne écrivaine, autrice, productrice et militante des droits humains latino-américaine.

Toponyme 
Viloria est un nom de lieu notamment porté par :

 Viloria, également appelée Viloria del Henar, commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne ;
 Viloria de Rioja, commune située dans le Nord de l’Espagne ;
 Viloria (Alava), commune ou une contrée appartenant à la municipalité d'Erriberagoitia dans la province d'Alava, située dans la Communauté autonome basque en Espagne.